{| style="margin: 0 0 1em 1em; float:right; text-align:center; width: 20em;" class="toccolours"
| colspan="2" style="padding:0 1em;border-bottom:1px #aaa solid;" |Ралли "Шёлковый путь 2009"|-
|Предыдущий: —
|Следующий: 2010
|}Шёлковый путь 2009''' (, , , ) — международный ралли-рейд по территории России (Татарстан и Оренбургская область), Казахстана и Туркмении, единственный этап Серии «Дакар» 2009 года. Стартовал 5 сентября 2009 года в Казани. Финишировал 13 сентября 2009 года в Ашхабаде.

Общая протяжённость дистанции — около 4356 км: из них 3208 км — спецучастки, 1098 км — лиазоны. Характер трассы: 65 % — грунтовые и песчаные участки, 35 % — «тяжёлые пески». Участникам предстояло преодолеть плато Устюрт в Казахстане и пустыню Каракумы в Туркмении.

Презентация ралли «Шёлковый путь» состоялась 16 апреля 2009 года в Париже в резиденции Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации во Франции.

Соревнование проводилось по инициативе президентов России — Дмитрия Медведева, Казахстана — Нурсултана Назарбаева и Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедова и его значение выходит за рамки сугубо спортивной акции. Ралли «Шёлковый путь» призвано стать ещё одним символом неразрывности дружбы и добрососедства, издревле связывающих народы Туркмении, России и Казахстана.

Президент России Дмитрий Медведев посетил финиш гонки в Ашхабаде.

В 2010 году ралли «Шёлковый путь» состоялось вновь, однако прошло по новому маршруту: Санкт-Петербург — Сочи.

Участники 
В гонке приняли участие как профессиональные заводские (Volkswagen, «КАМАЗ-мастер»), так и сильнейшие частные команды (Nissan Dessoude и SMG — в категории внедорожников; Iveco, MAN, Tatra — в категории грузовиков).

Автомобили иностранных участников были доставлены в Казань на тяжёлых транспортных самолётах Ан-124 «Руслан».

После административных и технических проверок к старту были допущены 51 внедорожник и 20 грузовиков.

Маршрут 
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          49.097900390625,
          55.785840337419
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          52.424011230469,
          53.625095488698
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          51.383056640625,
          51.23096775701
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          55.176086425781,
          45.340563138899
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          52.838745117188,
          43.353144074447
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          52.999076843262,
          40.006579667839
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          54.363441467285,
          39.510133158636
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          58.395080566406,
          37.937699267329
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          58.42803955078124,
          40.197757023665446
        ]
      }
    }
  ]
}Карта маршрута

Победители этапов

Результаты

Авто 

 Примечание: В таблицу включены только 3 позиции.

Грузовики

Сходы

Авто 
 5-й этап:  Филипп Гаш — поломка;  Мирослав Заплетал — поломка двигателя
 8-й этап:  Нассер Аль-Аттия — авария

Грузовики 
 4-й этап:  Руслан Фуруджи — поломка переднего моста;  Марко Пьяна — поломка коробки передач

Ход гонки

Формат телевизионной трансляции 
Ралли «Шелковый путь» транслировалось телеканалом РТР-Спорт. Ежедневный журнал хронометражем 20 минут состоял из двух частей: 13 минут основного материала (highlights) и семи минут сюжета корреспондента с места событий.

Комментировал программу Константин Курочкин. Корреспондент — Александр Гришин.

См. также 
 Россия в автоспорте
 Ралли Дакар
 Ралли Трансориенталь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ралли «Шёлковый путь» 
 Официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер» 
 Интервью Семёна Якубова (16 июня 2009)
 Интервью Фирдауса Кабирова (17 июня 2009)
 Список участников
 Семён Якубов подвёл итоги «Шёлкового пути»

2009
Шёлковый путь 2009
Шёлковый путь 2009
Шёлковый путь 2009
Международные спортивные соревнования в Казани
Спорт в России в 2009 году
2009 год в Татарстане